Венере Пицинато-Папо (, Ала, 23. новембра 1896 — 2. август 2011, Верона) била је италијанска суперстогодишњакиња која је у тренутку своје смрти била најстарија жива особа у Европи. Једно време била је и најстарија особа која је икада живела у Италији, све до 9. августа 2014. године, када је њен рекорд оборила Ема Морано.

Пре смрти била је трећа најстарија жива особа на свету после Бес Купер и Чионо Хасегава. Умрла је у доби од 114 година и 252 дана.

Референце

Рођени 1896.
Умрли 2011.
Суперстогодишњаци
Италијани